Сезон 1920—1921 у Серії А — 24-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Грассгоппер.

Схід

Центр 

Додаткові матчі

|}

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1921
Швейцарія
Швейцарія